Holguín – miasto na Kubie
 Prowincja Holguín – prowincja na Kubie